Mofu-gudur peut désigner :
 les Mofu-Gudur, une population du Cameroun
 le mofu-gudur, une langue tchadique parlée au Cameroun